Козеро́ги — топоним

 Козероги — деревня, Лоевский район, Гомельская область, Белоруссия
 
 Козероги — село, Черниговский район, Черниговская область, Украина

См. также 
 Козерог